Хара-Тумул — село в Оймяконском улусе республики Саха (Якутия), входит в состав 1-го Борогонского наслега.

География 
Расположено на левом берегу Индигирки в 3 км к северо-западу от Оймякона, в 34 км от Томтора и в 125 км к югу от Усть-Неры (райцентр).

Экономика, инфраструктура 
 Производственный участок совхоза «Оймяконский»
 Учреждения здравоохранения
 Дом культуры
 Торговли

Основные производства села — оленеводство, рыболовство, пушной промысел.

Население

Климат

Примечания 

Населённые пункты Оймяконского улуса